WK 13 steht für:
 WK 13 (Band), ehemalige deutsche Band aus Cottbus
 WK 13 (Wohnkomplex), Cottbuser Wohnkomplex
 Wahlkreis 13, verschiedene Wahlkreise in Deutschland